Ibirania parva («Pequeño vagabundo de Ibirá») es la única especie conocida del género extinto Ibirania de dinosaurio saurópodo saltasáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 86  a 75 millones de años, desde el Santoniense al Campaniense, en lo que hoy es Sudamérica. Fue encontrado en la Formación São José do Rio Preto, pàrte de la Cuenca Bauru, del sureste de Brasil. 

El espécimen holotipo de Ibirania, LPP-PV-0200–0207, fue descubierto en capas de la Formación São José do Rio Preto en la Granja de los Hermanos García en Vila Ventura, Municipio de Ibirá, noreste del estado de São Paulo, Brasil, que data del Santoniense tardío  a edades tempranas del Campaniiense del período Cretácico tardío. El holotipo consta de una vértebra dorsal, vértebras caudales parciales , un radio y un cúbito fragmentarios , un metacarpiano parcial y un metatarsiano casi completo. También se remitió a Ibirania material adicional, incluidas vértebras cervicales , dorsales y caudales parciales, fragmentos de un peroné y un peroné casi completo.

En 2022, Navarro et al. describió a Ibirania como un nuevo género y especie de titanosaurio saltasaurino. El nombre genérico , "Ibirania", combina una referencia a Ibirá, el municipio donde se descubrieron los especímenes, también un derivado portugués de la palabra tupí "ybyrá", que significa "árbol", en referencia al supuesto comportamiento de ramoneo de Ibirania, con "ania", una forma modificada de la palabra griega "plania", que significa "vagabundo". El nombre específico , "parva", se deriva de la palabra latina "parvus", por lo pequeño del taxón, se estima que midió solo 5,7 metros de largo, lo que lo convierte en uno de los saurópodos más pequeños. El significado del nombre pretendido es "pequeño vagabundo de Ibirá". Ibirania vivía en un ambiente interior árido, lo que llevó a Navarro et al. presumir que esta es la razón detrás de su enanismo. Esto contrasta con otros saurópodos enanos como Europasaurus y Magyarosaurus, que alcanzaron su pequeño tamaño debido al enanismo insular. Coexistió junto con otros dinosaurios, como el terópodo abelisáurido Thanos simonattoi y un megaraptorino sin nombre más grande. También coexistió con un notosuquio indeterminado.

Ibirania era un miembro derivado de Saltasaurinae, un clado conocido por abarcar algunos de los titanosaurianos más pequeños. Fue recuperada como taxón hermano del clado formado por los saltasaurinos patagónicos Bonatitan y Rocasaurus. El cladograma a continuación muestra los resultados de los análisis filogenéticos realizados por Navarro et al. en 2022.

Referencias

Sauropoda
Dinosaurios del Cretácico Superior
Dinosaurios de América del Sur